Chlumec, comune nel distretto di Český Krumlov, in Boemia Meridionale
Chlumec, comune nel distretto di Ústí nad Labem, nell'omonima regione
Chlumec nad Cidlinou, città nel distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Velký Chlumec, comune nel distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Vysoký Chlumec, comune nel distretto di Příbram, in Boemia Centrale